Deux régiments du Royaume de France ont reçu la dénomination « régiment de Duras » :

 Infanterie
 Le régiment de Duras (1734-1743) ;

 Cavalerie
 Le régiment de Duras cavalerie

Homonymie d'unités militaires